Agulščina je jezik naroda Agulov, eden uradnih jezikov v Republiki Dagestanu, ki je eden izmed subjektov Ruske federacije. Spada v lezginsko podskupino naško-dagestanske družine jezikov v okviru kavkaških jezikov. Govori se v južnem Dagestanu ter ponekod v drugih predelih Ruske federacije in v Azerbajdžanu. Število govorcev po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 znaša 28.300. Knjižni jezik je bil utemeljen šele leta 1990 in uporablja rusko cirilico, dopolnjeno z nekaj posebnimi znaki, zlasti dvočrkji.

Agulska abeceda

Sklici

Severovzhodni kavkaški jeziki
Jeziki Azerbajdžana
Jeziki Rusije
Ogroženi kavkaški jeziki